Александр Лазуткин:
 Лазуткин, Александр Александрович (род. 1983) — белорусский лыжник.
 Лазуткин, Александр Григорьевич (1935—2013) — учёный, ректор Карагандинского политехнического института в 1987—1994 годах.
 Лазуткин, Александр Иванович (род. 1957) — российский космонавт.